Romana Zamenhof (ur. 1904 w Warszawie, zm. w październiku 1975 w Paryżu) – polska esperantystka i farmaceutka żydowskiego pochodzenia.

Życiorys 

Urodziła się w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej, jako córka Feliksa i Heleny Zamenhofów. Jej stryjem był Ludwik Zamenhof, twórca języka esperanto. Miała starszego brata Juliana (1903-1964) i młodszą siostrę Marylę (1908-1994).

Podczas II wojny światowej przebywała w getcie warszawskim, gdzie była pracownicą szopu Schultza. 30 listopada 1942 roku dzięki pomocy rodziny Pędowskich opuściła getto. Przez pewien czas przebywała w mieszkaniu na Żoliborzu, a następnie ukrywała się pod Warszawą, gdzie doczekała końca wojny. Po jej zakończeniu przez krótki czas mieszkała ponownie w Warszawie, jednak wkrótce wyemigrowała do Francji i osiadła w Paryżu, gdzie mieszkała do śmierci. Zmarła na zawał serca.

Bibliografia 
 

Polscy esperantyści
Polscy farmaceuci
Polscy Żydzi
Mieszkańcy getta warszawskiego
Ocalali z Zagłady Żydów
Zamenhofowie
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1904
Zmarli w 1975